Turniej judo w ramach igrzysk śródziemnomorskich w 1983 roku.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Bibliografia 
 Dane na stronie Judoinside.com
 

Judo na igrzyskach śródziemnomorskich
Igrzyska Śródziemnomorskie 1983